Шесто́й:
 «Шестой» — советский приключенческий фильм 1981 года.
 «Шестой лесничий» (М. С. Горбачёв, Миша из города скрипящих статуй) — «перестроечный» альбом группы «Алиса», 1989.
 Сикст II () — папа римский, у которого, по легенде, было 6 пальцев. Распространено мнение, что Сикст Второй изображён Рафаэлем на картине «Сикстинская Мадонна» с шестью пальцами на правой руке, но на самом деле кажущийся шестой палец (мизинец) является частью внутренней стороны ладони.
 Шестой () — село в Курмангазинском районе Атырауской области Казахстана.
 «Шестой» — парусный 42-пушечный фрегат Черноморского флота России.